Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Detroit 1976, facente parte del WTA Tour 1976, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Rosie Casals 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Chris Evert (Campionessa)
 Virginia Wade (primo turno)
 Rosie Casals (finale)
 Mima Jaušovec (primo turno)

 Terry Holladay (semifinali)
 Iris Riedel (primo turno)
 Cynthia Doerner (secondo turno)
 Françoise Dürr (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Detroit 1976